51 Пега́са, Гельве́тиос (51 Pegasi, 51 Peg) — солнцеподобная звезда в созвездии Пегаса.
Первая «нормальная» звезда (звезда главной последовательности), у которой была обнаружена экзопланета. Планета b (утверждено название «Димидий») является типичным представителем «горячих юпитеров».

Физические характеристики 

Звезда представляет собой жёлтый карлик типа ; она находится на расстоянии около  от Солнца. Возраст оценивается приблизительно в 6—8 миллиардов лет. Светимость 1,05 солнечной. При хороших условиях наблюдения видна невооружённым глазом (звёздная величина 5,46m). Однако проще звезду найти в бинокль или любительский телескоп.

В 2015 году Международным астрономическим союзом звезде было присвоено собственное имя «Гельветиос» («Helvetios»), в честь кельтского племени, которое жило на территории современной Швейцарии. Планета, обращающаяся вокруг неё, получила название «Димидий» (Dimidium) от латинского слова, означающего «половина», что соотносится с массой планеты, примерно равной половине массы Юпитера.

Планетная система

Планета b 

Планета 51 Пегаса b открыта в 1995 г. швейцарскими астрономами М. Майором и Д. Кело методом доплеровской спектроскопии. Она является первой экзопланетой у солнцеподобной звезды и первым горячим юпитером, открытыми наукой. За это открытие Майор и Кело в 2019 году были удостоены Нобелевской премии по физике. Планета обращается вокруг родительской звезды за 4,23 суток на расстоянии 0,0527 а. е. Её приблизительная масса составляет 47 % массы Юпитера. Дальнейшие наблюдения показали, что в атмосфере планеты присутствует водяной пар.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии менее 20 световых лет от 51 Пегаса:

См. также 
 Список звёзд созвездия Пегас

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия внесолнечных планет (The Extrasolar Planets Encyclopaedia): 51 Пегаса
 51 Пегаса на solstation.com
 
 Поразительные экзопланеты

Планетные системы
Объекты Флемстида